

Astronomia
 4309 Marvin – asteroide della fascia principale

Aziende 

 Marvin – azienda orologiera svizzera

Cinema 
 Marvin (Marvin ou la belle éducation) – film del 2017 diretto da Anne Fontaine

Geografia
Marvin – villaggio statunitense in Carolina del Nord
Marvin  – comune statunitense in Dakota del Sud

Onomastica
Marvin  – nome proprio di persona maschile

Persone
Marvin  – nome d'arte del cantante italiano Alessandro Moschini

Personaggi
Marvin l'androide paranoico  – personaggio della serie Guida galattica per gli autostoppisti
Marvin il Marziano  – personaggio dei Looney Tunes
Marvin Suggs – personaggio dei Muppet